Austroboletus är ett släkte av svampar. Austroboletus ingår i familjen Boletaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Austroboletus